Aardvark (dt. Erdferkel) steht für:
 Aardvark (2010), argentinisch-amerikanischer Film von Kitao Sakurai
 Aardvark (2017), US-amerikanischer Film von Brian Shoaf
 Aardvark (Band), britische Rockband
 Aardvark', finnische Rockband
 Aardvark Jazz Orchestra, US-amerikanische Big Band
 Aardvark JSFU, britischer Minenräumer
 Name des männlichen Erdferkels (im Deutschen eines weiblichen Ameisenbären) in The Ant and the Aardvark, deutscher Titel Die blaue Elise
 Cerebus the Aardvark, kanadischer Comic (1977–2004)
 Aardvark-Vanaheim, kanadischer Comic-Herausgeber, insbesondere von Cerebus the Aardvark
 General Dynamics F-111 Aardvark, US-amerikanisches Kampfflugzeug